Лива́дия (от  — «луг», «лужайка», либо от Левадия) — топоним и название:

Топоним

Греция 
 Ливадия — название Средной Греции во времена Османской империи (1470—1830).
  — деревня в сообществе Андрос.
 Ливадия (Астипалея) — деревня на острове Астипалея.
  — деревня в общине Пеония.

Крым (Россия/Украина) 
 Ливадия — курортный посёлок в Крыму, с 1860 по 1917 год — летняя императорская резиденция (см. Ливадийский дворец).

Россия 
 Ливадийская — гора на юге Приморского края.
 Ливадия (Находка) — посёлок на берегу залива Восток, с 2004 года — в составе города Находка (Приморский край).
 Ливадия (Московская область) — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.

Название 
 Ливадия (яхта, 1873) — колёсная императорская яхта (1873—1878).
 Ливадия (яхта, 1880) — паровая императорская яхта (1880)
 Ливадия (сад) — увеселительный сад в Новой деревне Санкт-Петербурга, принадлежавший И. Я. Сетову.
 Ливадия (винодельческое предприятие) — винодельческое предприятие в Крыму, образованное в 1920 году на территории императорских имений «Ливадия» и «Ореанда».
 Мускат белый Ливадия (ранее «Ливадия № 85») — белое ликёрное вино производства компании «Ливадия».
 Портвейн красный Ливадия (ранее «Ливадия № 80») — красное крепкое вино производства компании «Ливадия».
 Ливадия (санаторий, Казань) — санаторий в Казани.
 «Ливадия» — прежнее название футбольного клуба «» из Дзержинска Минской области Белоруссии.

См. также 
 
 Ливади